Sensibile – attinente agli organi di senso
 Sensibile – ricettivo alle sensazioni e all'ambiente
 Sensibile – grado della scala nella teoria musicale
 Sensibile – facoltà di percepire attraverso sensori

 Aldo Sensibile – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pasquale Sensibile – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano

Voci correlate
Sensibilità